Йигитан Гювели (; 16 мая 1998 года, Дериндже) — турецкий футболист, защитник клуба «Ени Малатьяспор».

Клубная карьера 
Йигитан Гювели — воспитанник стамбульского клуба «Фенербахче», присоединившись к его академии в возрасте 8 лет. 30 ноября 2016 года он дебютировал на профессиональном уровне, в матче группового этапа Кубка Турции с «Генчлербирлиги», где он также забил свой первый гол, открыв счёт на 24-й минуте. 3 июня 2017 года Гювели впервые появился на поле в игре Суперлиги, выйдя в основном составе в гостевом поединке последнего тура против «Аданаспора».

Примечания

Ссылки 
 
  

Футболисты Турции  
Игроки ФК «Ени Малатьяспор»
Игроки ФК «Фенербахче»